Reputation Stadium Tour — пятый концертный тур американской певицы Тейлор Свифт в поддержку её шестого студийного альбома Reputation. Тур начался 8 мая 2018 года в Глендейле и завершился в Токио 21 ноября 2018 года за 53 шоу, в результате которых сборы составили 345,508,465$ и было продано 2,545,379 билетов. Это самый успешный тур в истории США и Северной Америки и третий самый успешный женский тур в мире.

Концерт в Арлингтоне на «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» был записан для концертного фильма Taylor Swift’s Reputation Stadium Tour специально для Netflix.

Награды

День Тейлор Свифт 
Губернатор штата Миннесота Марк Дейтон объявил 31 августа Днём Тейлор Свифт в честь двух её последовательных концертов в Миннеаполисе 31 августа и 1 сентября. Он заявил, что «благодаря своей личной и честной музыке Тейлор Свифт заряжает энергией и вдохновляет не только жителей Миннесоты, но и людей во всем мире, а также оказывает положительное влияние на своих поклонников своим примером честности, изящества, обширной филантропии и силы характера».

Концерты

Сет-лист 

 …Ready for It?
 I Did Something Bad
 Gorgeous
 Style / Love Story / You Belong With Me
 Look What You Made Me Do
 End Game
 King of My Heart
 Delicate
 Shake It Off
 Dancing with Our Hands Tied
 All Too Well
 Blank Space
 Dress
 Bad Blood / Should’ve Said No
 Don’t Blame Me
 Long Live / New Year’s Day
 Getaway Car
 Call It What You Want
 We Are Never Ever Getting Back Together / This Is Why We Can’t Have Nice Things

Примечания 

Концертные туры Тейлор Свифт
2018 год в музыке
Концертные туры
Рекорды
Камила Кабельо